

Ферв'ю-Парк — місто, штат Індіана
 Ферв'ю-Парк — місто, штат Огайо

Див. також 
Ферв'ю